Приключения нового сериала () — название серии книг, повествующих о приключениях Девятого, Десятого, Одиннадцатого, Двенадцатого и Тринадцатого Докторов. Опубликованы компанией BBC Books.
Начиная с 2014 года некоторые книги начали выпускаться в России издательством АСТ.

История публикаций

Романы о Девятом Докторе 
После возрождения сериала в 2005 году, сюжетная линия «Приключений Восьмого Доктора» закончилась, чтобы дать место «Приключениям Девятого Доктора». В новой серии, книги имеют меньший объём текста, чем предыдущей, а среднее кол-во страниц не превышает 250.

В эпизоде «Городской бум» Роза Тайлер рассказала об их с Доктором путешествии в систему Юстиции. Оно было описано в романе Монстры внутри. В первых трёх книгах так же упоминаются слова «Злой волк», что является названием сюжетной арки первого сезона. Роман Победитель получает всё имеет общих персонажей с сериалом: Микки Смита и Джеки Тайлер; Джеки также позже эпизодически появляется в книге Только человек.

Никаких определенных временных рамок — когда каждая из книг имеет определенное логическое место — в серии не существует. Возможно, события первых трёх книг происходят между сериями «Третья мировая война» и «Пустой ребёнок», а остальные три (в которых присутствует Джек Харкнесс) между «Доктор танцует» и «Городской бум».

Романы о Десятом Докторе 
По окончании работы Кристофера Экклстона над сериалом, сюжетная линия сериала и книг продолжилась на Десятом Докторе. В 2006 году были опубликованы 6 книг, повествующих о путешествиях Доктора с Розой. В 2007 и 2008 годах были опубликованы книги с новой спутницей Доктора — Мартой Джонс. Она продолжала появляться в книгах и после своего ухода из сериала. Следующая спутница Доктора, Донна Ноубл, впервые появилась в аудиокниге «Борьба с вредителями», которая не издавалась в печатном издании. Первые печатные книги о Докторе с Донной начали издаваться осенью 2008. Тем не менее, она появилась лишь в немногих книгах, прежде чем вышла книга «Незрячие», в которой Доктор начал путешествовать один. Во всех книгах на 2008 год будут присутствовать классические монстры, включая далеков, сонтаранцев (дважды) и Сознание Нестин.

Все книги с Десятым Доктором были выпущены в формате аудиокниг.
Первые три книги читал Дэвид Теннант, а остальные — другие известные актёры.

Романы об Одиннадцатом Докторе 
Серия романов об Одиннадцатом Докторе началась публиковаться в апреле 2010 года с новым дизайном обложки.

Романы о Двенадцатом Докторе 
В мае 2014 года стало известно, что Новая Серия Приключений будет выпускать книги с Двенадцатым Доктором и Кларой Освальд. Первые три были выпущены в сентябре 2014 года. Через год в сентябре 2015 года состоялся выход ещё трёх романов. В двух из них Доктор путешествует с Кларой, тогда как в романе «Поколение Большого взрыва» вместе с Двенадцатым Доктором впервые в Новой Серии Приключений появляется спутница из книг про Седьмого Доктора Бернис Саммерфилд. 20 апреля 2017 года состоялся выход трёх книг с Доктором и его новыми спутниками — Билл Поттс и Нардолом.

Список книг серии

Романы

Сборники (2в1)

Quick Reads

Decide Your Destiny (Выбери свою судьбу)

Choose the Future (Выбери будущее)

Оригинальные аудиокниги

Наследие Дарксмитов

Другие публикации 
Эти книги не являются частью Приключения для Новых Серий, но опубликованы Би-Би-Си.
 Истории Доктора (2009)
 Плачущие Ангелы (2010)
 Поцелуй Ангела (2012)
 История начинается немного раньше эпизода Ангелы захватывают Манхэттен (07x05), и переосмысливает эпизод с точки зрения Ривер Сонг. Была выпущена исключительно как электронная книга. Рассказ можно скачать в аудио виде на сайте AudioGO.
 Летние Водопады (2013)
 Книга, написанная Эми Понд, и представленная в серии Колокола Святого Иоанна. Была выпущена исключительно как электронная книга. Рассказ можно скачать в аудио формате через Би-би-си Website AudioGO.
 Дьявол в дыму (2013)
 Сборник приключения мадам Вастры, Дженни и Стракса. Была выпущена исключительно как электронная книга. Рассказ можно скачать в аудио виде на сайте AudioGO.

Примечания 
 ^a The Clockwise Man: page 120, The Monsters Inside: page 136, Winner Takes All: page 22, The Deviant Strain: page 162, The Stealers of Dreams: page 113
 ^b The Story of Martha itself was written by Dan Abnett. However the four short stories that alternate with the main plot were written byDavid Roden, Steve Lockley and Paul Lewis, Robert Shearman, and Simon Jowett.
 ^c Although the Doctor is not travelling with a TV series companion, the blurb of these books indicates that he has a temporary companion for that story: June in The Slitheen Excursion, Nikki in Judgement of the Judoon, and Emma in The Sontaran Games.

Ссылки 

Появились в 2005 году в Великобритании
Книги по мотивам «Доктора Кто»